Atilià d'Afrodísies fou un escultor grec nascut a Afrodísies. La seva obra més coneguda és una estàtua d'una musa, que es troba avui dia al Museu de Florència.

Escultors de l'antiga Grècia
Antics grecs de l'Àsia Menor
Escultors asiàtics